Molekulska formula -{C20H17NO6}- se može odnositi na:

 Bikuculin
 Sibiricin